Jozef Kollár může být:

 Jozef Kollár (malíř) (1899–1982) – slovenský malíř, československý národní umělec
 Jozef Kollár (spisovatel) (* 1960) – slovenský spisovatel a novinář 
 Jozef Kollár (politik) (* 1961) – slovenský politik, poslanec NR SR za SaS